Ян Козак може да се отнася за:

 Ян Козак (1921-1995) – чешки писател
 Ян Козак (1954- ) – словашки футболист и старши треньор на националния отбор на Словакия